Landesberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Landesberg (1848–1916), österreichischer Schriftsteller, Librettist und Journalist
 Arthur von Landesberg (1820–1881), deutscher Offizier und Politiker
 Philipp von Landesberg (1784–1853), deutscher Gutsbesitzer, Landdrost und Abgeordneter der kurhessischen Ständeversammlung
 Steve Landesberg (1936–2010), US-amerikanischer Schauspieler 
 Sylven Landesberg (* 1990), US-amerikanisch-israelischer Basketballspieler

Siehe auch:

 Landsberg
 Landensberg
 Landesbergen